Flatley ist der Familienname folgender Personen:

 Elton Flatley (* 1971), australischer Rugby-Union-Spieler
 James H. Flatley III (* 1934), US-amerikanischer Marineoffizier
 Michael Flatley (* 1958), US-amerikanischer Tänzer
 Pat Flatley (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler